De finale van de Europacup I van het seizoen 1970/71 werd gehouden op 2 juni 1971 in het Wembley Stadium in Londen. Voor de derde keer op rij stond er een Nederlandse club in de finale van de Europacup. Ajax, dat in 1969 verloor van AC Milan, mocht het nu opnemen tegen het Griekse Panathinaikos van gewezen stervoetballer Ferenc Puskás. Een vroeg en een laat doelpunt alsmede een prima verdediging zorgden ervoor dat de Amsterdammers met 2-0 wonnen.

Het was de eerste en laatste keer dat een Griekse club de finale van de Europacup I bereikte.

Wedstrijd

1971
Europacupvoetbal 1970/71
Europacup
Sportevenement in Londen
AFC Ajax
Panathinaikos FC